
Termin -{NRU}- ima više značenja.

 Oznaka za P2RY4 receptor
 Nauru, ostrvska država u Južnom Pacifiku